Villi bezeichnet die Kurzform für
 Mikrovilli, Zellfortsätze

Villi ist der Familienname folgender Personen:
 Ilkka Villi (* 1975), finnischer Schauspieler und Autor
 Olga Villi (1922–1989), italienische Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Le Villi, Oper von Giacomo Puccini